Rémo peut faire référence à :

Patronyme 
 Rémo Gary (1953 - ), un auteur-compositeur-interprète français,
 Rémo Meyer (1980 - ), un footballeur suisse.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme

en:Remo (disambiguation)